Kaulsdorf (Saale), een gemeente in de Duitse deelstaat Thüringen
Berlin-Kaulsdorf, een stadsdeel van Berlijn
Kaulsdorf-Nord, metrostation in Berlijn